Загородню́к — українське прізвище. Відомі носії:
 Загороднюк Андрій Васильович — завідувач кафедри Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 Загороднюк Андрій Павлович (1976) — міністр оборони України.
 Загороднюк Віталій Анатолійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Загороднюк Вітольд Трохимович (1927—2001) — радянський інженер, доктор технічних наук.
 Загороднюк В'ячеслав Васильович (1972) — радянський і український фігурист, чемпіон Європи 1996 року.
 Загороднюк Ігор Володимирович (1961) — український зоолог, теріолог, кандидат біологічних наук.
 Загороднюк Роман Олександрович (1960) — український композитор.
 Загороднюк Федір Іванович (1922—2017) — український художник; заслужений художник України, почесний громадянин Херсона.
 Загороднюк Юрій Іванович — радянський і російський скрипаль, заслужений артист РФ.

Примітки 

Українські прізвища